Boris Brainin (Sepp Österreicher), poeta e traduttore austriaco
 Elisabeth Brainin, psicanalista e scrittrice scientifica austriaca
 Fritz (Frederick) Brainin, poeta austriaco-americano
 Grégoire Brainin (Moineau), poeta e filosofo francese
 Danny Brainin, attóre cinematogràfico (Xtro - Attacco alla Terra, Yentl)
 David Brainin, pittore e ballerino francese, morto a Auschwitz
 Harald Brainin, poeta e scrittore austriaco
 Jerome (Jerry) Brainin, compositore statunitense di jazz, l'autore della canzone The Night Has a Thousand Eyes (per il film omonimo, 1948), che si sono trasformata in Jazz standard
 Max Brainin, pittore della grafica commerciale austriaco-americano
 Norbert Brainin, violinista austriaco-britannico, il fondatore del Quartetto Amadeus
 Peter Brainin, sassofonista statunitense e compositore di jazz
 Reuben Brainin, pubblicista ebraico, biografo e persona pubblica
 Teodor Brainin, attóre cinematogràfico russo (il film più conosciuto: Benya Krik, 1926)
 Valeri Brainin, poeta russo, musicologo e pedagogo russo-tedesco